Subseven bezeichnet

 das Software-Fernwartungstool SubSeven
 die deutsche Rockband Sub7even
 die amerikanische, christliche Rockband Subseven (Band)